Zálesie ist ein slowakischer Ortsname:
 Zálesie (Senec), Ortschaft im Okres Senec, Bratislavský kraj
 Zálesie (Kežmarok), Ortschaft im Okres Kežmarok, Prešovský kraj

Siehe auch: Zalesie (polnischer Ortsname)